Rosières (Ardèche)
 Rosières (Haute-Loire)
 Rosières (Oise)
 Rosières (Tarn)